Bob Anderson (darter) (1947), Brits darter
 Bob Anderson (coureur) (1931-1967), Brits motor- en autocoureur
 Bob Anderson (fictie), personage uit de soapserie Days of our Lives
 Bob Anderson (zwaardvechter) (1922-2012), Brits acteur, choreograaf, zwaardvechter